Фрерон — французская фамилия:

 Фрерон, Луи Мари Станислас (1754—1802) — французский революционер, журналист, член Конвента; сын Эли Фрерона.
 Фрерон, Эли Катрин (Élie Fréron; 1718—1776) — французский журналист и литературный критик; отец Луи Фрерона.

Примечания